Osage (volk), een Amerikaans-Indiaanse bevolkingsgroep
 Osage (taal), de door deze groep gesproken taal
 Osage (Iowa)
 Osage (Oklahoma)
 Osage (Wyoming)
 Osage River, een rivier in Missouri